Engle ist der Name mehrerer

Personen:
 Clair Engle (1911–1964); US-amerikanischer Politiker; Kongressabgeordneter und Senator von Kalifornien
 Joe Henry Engle (* 1932), früherer NASA-Astronaut
 Margie Goldstein-Engle (* 1958), US-amerikanische Springreiterin
 Robert F. Engle (* 1942), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Randall W. Engle, Psychologe (Engles Arbeitsgedächtnismodell)

Orte in Deutschland
 Engle (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Engle (Kentucky), im Perry County
 Engle (Missouri), im Jefferson County – nicht mehr existent
 Engle (New Mexico), im Sierra County
 Engle (Texas), im Fayette County
 Engle (West Virginia), im Jefferson County
 Engle Mill, im Garrett County, Maryland

Siehe auch:
 Engel (Begriffsklärung)
 Engl
 L’Engle (Begriffsklärung)